Carl Stumpf (1848-1936) – filosofo e psicologo tedesco
 Christian Stumpf (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore austriaco
 Daniel Stumpf (1991) – giocatore di baseball statunitense
 Georg Stumpf (1972) – uomo d'affari austriaco
 István Stumpf (1957) – politico ungherese
 Jaroslav Štumpf (1914-1979) – allenatore di calcio e calciatore cecoslovacco
 Johannes Stumpf (1500-1576) – storico svizzero
 Patrick Stumpf (1998) – calciatore tedesco
 Remig Stumpf (1966-2019) – ciclista su strada tedesco